Sundberg är dels namnet på en stadsdel i Helsingfors, dels ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 bars namnet (med stavningsvarianter) av 9 696 personer i Sverige, vilket gav namnet plats nummer 85 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Sundberg eller varianter av detta namn

A
Abel Sundberg (1893–1974), stationskarl och politiker, socialdemokrat
 Anders Sundberg (1923–2009), företagsledare
 Anders Sundberg (kyrkomålare) (död troligen 1743)
 Anna Sundberg (född 1971), författare
 Anne-Marie Sundberg (1916–2002), skådespelare, känd som Anne.Marie Brunius
 Anton Niklas Sundberg (1818–1900), ärkebiskop och politiker
Axel Sundberg (1869–1934), politiker, borgmästare, högerman
Axel Ingelman-Sundberg (1910–2009), läkare

B
Bert Sundberg (1935–2016), filmproducent
Bo Sundberg (1927–2019), arkitekt

C
 Camilla Sundberg (född 1972), konstnär och konceptkonstnär
 Carl Sundberg, flera personer
 Carl Sundberg (medicinare) (1859–1931), läkare, professor
 Carl Sundberg (målare) (1908–1990)
 Carl Sundberg (politiker) (1884–1954), bruksdisponent, politiker
 Carl Sundberg (tecknare) (1849–1931), kronofogde och tecknare
 Carl Eric Sundberg (1771–1846), instrumentbyggare
 Carl Gustaf Sundberg (1817–1898), skådespelare
 Carl-Gustaf Sundberg (1892–1963), läkare
 Carl-Johan Sundberg, flera personer
 Carl-Johan Sundberg (professor)
 Carl-Johan Sundberg (skådespelare)
Catharina Ingelman-Sundberg (född 1948), författare och journalist
Christian Fredrik Sundberg (1839–1924), ingenjör och ämbetsman
Christina Sundberg (född 1960), friidrottare, längdhoppare
Christine Sundberg (1837–1892), konstnär

D
 Denis Sundberg (1907–1995), arkitekt

E
 Egon Sundberg (1911–2015), fotbollsspelare
Elin Sundberg  (1880–1965), arvtagerska och donator
Embleton Sundberg (1862–1950), jurist och donator
 Emil Sundberg, flera personer
 Emil Sundberg (justitieråd) (1863–1952), jurist och ämbetsman
 Emil Sundberg (kansliråd) (1882–1977), jurist och ämbetsman
Emma Sundberg (född 1988), fotbollsspelare
Eugène Sundberg (1813–1883), musikvän och donator
 Eva Sundberg (född 1951), åländsk författare och dialektexpert

F
Fredrik Sundberg (sågverksägare) (1830–1913), sågverksägare, trävaruhandlare
Fredrik Sundbärg (1860–1913), arkitekt och stadsplanerare

G
 Glenn Sundberg (född 1946), dragspelare
 Gunnar Sundberg (1922–2005), författare och folkhögskolelärare
 Gunnar Sundbärg (1900–1978), arkitekt
 Gunnar Sundberg (konstnär) (1915–1963), målare, keramiker och mosaikkonstnär
 Gustaf Sundberg, flera personer
Gustav Sundbärg (1857–1914), statistiker
Gustaf Sundberg i Haparanda (1845–1893), häradshövding, politiker
Gustaf Sundberg i Växjö (1830–1910), konsistorienotarie, politiker 
 Gösta Sundberg (1895–1922), målare och grafiker
 Göte Sundberg (1928–2013), åländsk museiman och sjöfartshistoriker

H
Halvar Sundberg (1894–1973), jurist, professor och politiker
 Hans Sundberg, flera personer
 Hans Sundberg (pastor) (född 1953), pastor och teolog
Hans Sundberg (skådespelare) (1925–1997), skådespelare 
 Hans W. Sundberg (1922–2004), målare och tecknare
 Hans-Owe Sundberg (född 1950), travkusk och travtränare
Harry Sundberg (1898–1945), fotbollsspelare
Hugo Sundberg (1890–1956), hemmansägare, politiker

I
 Ida Sundberg (född 1994), innebandyspelare
 Inger Sundberg (1934–2012), barnskådespelare
 Ingrid Sundberg (1925–2021), politiker

J
Jacob W.F. Sundberg (född 1927), jurist, professor
Jakob Sundberg (född 1977), handbollsspelare
Jan Sundberg (född 1949), finlandssvensk statsvetare
 Jan Sundberg (bankman) (1894–1976), finländsk bankman
 Jan-Ove Sundberg (1947–2011), frilansjournalist, ufolog och författare
Johan Sundberg (född 1936), professor i musikakustik
Johan Sundberg (skytt) (1920–2004), sportskytt
Johanna Sundberg (1828–1910), ballerina
John Sundberg (1891–1963), finlandssvensk kompositör

K
Kaj Sundberg (1924–1993), jurist, diplomat
 Karl Sundberg (1891–1939), bergsingenjör
Karl-David Sundberg (född 1942), företagare
Katrin Sundberg (född 1962), skådespelare m.m.
Kjell Sundberg (1934–1978), författare
 Kjell Sundberg (konstnär) (född 1950), målare, tecknare och grafiker
 Kurt Sundberg (1919–2008), tecknare

L
Leif Sundberg (född 1938), skådespelare, regissör, teaterpedagog
 Lenah Jäder Sundberg (född 1953), konstnär
Lotta Bouvin-Sundberg (född 1959), journalist, programledare, nyhetsläsare

M
 Magnus Sundberg (född 1981), skådespelare
 Magnus Ingelman-Sundberg (född 1951), toxikolog
Martin Ingelman-Sundberg (1922–2005), civilingenjör, aerodynamiker
 Matthias Sundberg (född 1992), ishockeyspelare
Matti Sundberg (född 1942), finlandssvensk företagare
 Maud Sundberg (1911–2010), friidrottare, kortdistanslöpare
 Minna Sundberg (född 1990), finlandssvensk serieskapare och illustratör

N
 Nils Sundberg (1892–2001), lärare och skolledare
 Noah Sonko Sundberg (född 1996), fotbollsspelare
 Nore Sundberg (1927–2014), ekonom och ämbetsman

P
Pelle Sundberg (född 1956), jurist och sångare
 Per Sundberg (olika betydelser)
 Per Sundberg (1889–1947), pedagog
 Per Sundberg (fäktare) (1949–2015), fäktare
 Per Sundberg (konstnär) (1887–1968)
 Per Sundberg (zoolog) (född 1950), professor i zoologi 
 Per B. Sundberg (född 1964), keramik- och glaskonstnär 
 Peter Sundberg (född 1976), radioproducent, programledare
 Peter Sundberg (bildhuggare) (1750–?)
 Peter Sundberg (racerförare) (född 1976), racerförare
Pär Sundberg (född 1957), barnskådespelare

R
 Ragnar Sundberg (1883–1962), ämbetsman
 Reino Sundberg (född 1957), ishockeymålvakt och tränare
 Runo Sundberg (född 1929), skådespelare och komiker

S
Sam Sundberg (född 1974), frilansjournalist, författare
 Sophia Sundberg (född 1984), ultralöpare
 Sophia Sundberg (författare) (född 1973), författare och föreläsare inom kommunikation och marknadsföring
 Stina Sundberg (1954–2011), politiker inom Feministiskt initiativ
Susanna Sundberg (född 1976), konsert- och operasångare
 Sven-Olof Sundberg (född 1952), skulptör och smed

T
 Thure Sundberg (1880–1952), kemist och hygieniker

U
 Ulf Sundberg (1919–1997), civiljägmästare, professor
 Ulf Sundberg (historiker) (född 1956), ekonom, historiker och författare

V
Viola Sundberg (1934–2010), skådespelare

Å 
 Åke Sundberg, flera personer
 Åke Sundberg (konstnär) (1920–2003), målare
 Åke Sundberg (militär) (1893–1961)

Fiktiva personer
Ove Sundberg, fiktiv rollfigur i TV-serien "Solsidan"

Annat
 Sundbergs konditori, Gamla stan, Stockholm

Geografi

Finland
Sundberg, Helsingfors, stadsdel

Antarktis
 Mount Sundberg

British Columbia, Kanada
 Sundberg Creek
 Sundberg Hill
 Sundberg Lake

Källor

Se även
 Ingelman-Sundberg, efternamn

Svenska efternamn